Финал Кубка европейских чемпионов 1962 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1961/62, 7-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 2 мая 1962 года, на стадионе «Олимпийский» в Амстердаме. В матче встретились португальская «Бенфика» и испанский «Реал Мадрид». «Бенфика» одержала победу со счётом 5:3, выиграв свой второй Кубок европейских чемпионов подряд.

Матч

Детали

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1961/1962

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1962
Кубок европейских чемпионов
Май 1962 года
Лига чемпионов 1962
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1962 году
События 2 мая